ASCI steht als Abkürzung für:

 Advanced Simulation and Computing Program, ein Programm der US-Regierung
 Advanced School for Computing and Imaging, akademische Lehranstalt in den Niederlanden
 Advanced Speech Call Items, Gruppe von Leistungsmerkmalen im Mobilfunk
 American Society for Clinical Investigation, US-amerikanische wissenschaftliche Gesellschaft
Art and Science Collaborations, eine internationale Vereinigung von Künstlern und Wissenschaftlern

Asci steht für:

 Mehrzahl von Ascus, Fortpflanzungsorgan der Schlauchpilze

Siehe auch:
 ASCII (Begriffsklärung)
 AsKI

Abkürzung